

Patronyme 

 Alexandre Gallix de Mortillet (1764-1834), homme politique français ;
 Jean-Claude-Barthélemy Gallix (1801-1878), homme de lettres et fonctionnaire français ;
 Jérôme Gallix, designer automobile français ;
 Louis Gallix (1838-1927), homme politique français.

Toponyme 
 Gallix, village du Canada.

Homonymie de toponyme